Braniewo (gemeente), een gemeente in Polen
Braniewo (plaats), een plaats in Polen
Braniewo (district), een district in Polen
Braunsberg (district), een voormalig district in Pruisen